Per Palazzo Filangieri si intendono due palazzi:
Palazzo Filangieri a Chiaia
Palazzo Filangieri d'Arianello